Bicktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bicktjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 663597-133907), sjö i Sunne kommun, 
Bicktjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 664450-133088), sjö i Sunne kommun,  (2,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn